Ферманн () — немецкая фамилия, произошла от профессии паромщик. Известные носители:

 Ферманн, Ральф (род. 1988) — немецкий футболист.
 Ферманн, Кристиан (род. 1975) — немецкий футболист.
 Фельман, Ганс (1860—1940) — — немецкий композитор.